Camerone steht für
Gefecht von Camerone, Mexiko 30. April 1863, in der Gegend von Camarón de Tejeda
Tatort: Camerone, deutscher TV-Krimi (1992)

Siehe auch:
Cameron